El término Alcaucil, alcancil, alcarcil, alcachofa o alcarchofera puede referirse a:

El nombre común de la planta Cynara scolymus.
El nombre común de la planta Cynara cardunculus.
El nombre común de la planta Cynara humilis.
El nombre común de la planta Silybum marianum.
El nombre común de la planta Cnicus benedictus.
El término alcachofa silvestre puede remitirse:
El nombre común de la planta Onopordum acanthium.